Modrá planeta může znamenat:

 modrá planeta – označení planety Země pro modré zbarvení z pohledu kosmického prostoru (někdy se označuje i jako zelená planeta, ale označení modrou barvou je častější)
 modrá planeta – označení planety Neptun pro modré zbarvení z pohledu kosmického prostoru
 Modrá planeta (album) – čtrnácté studiové album brněnské skupiny Kamelot z roku 2006
 Modrá planeta (seriál), angl. The Blue Planet – osmidílný britský televizní seriál z roku 2001
 Modrá planeta (film, 1979) – československá fantasy režiséra Jiřího Svobody z roku 1979
 Modrá planeta (film, 1990), angl. Blue Planet – americký dokument režiséra Bena Burtta z roku 1990
 Modrá planeta (animovaný) – sedmidílný československý animovaný seriál z roku 1992

Podobné výrazy 
 Modrá, nikoli zelená planeta – kniha Václava Klause vydaná roku 2007
 Modrý obr – hvězda spektrálního typu O nebo B a III. třídy svítivosti

Reference